Escalada ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo Escalada (* 1936), uruguayischer Fußballspieler
 Luis Seco de Lucena Escalada (1857–1941), spanischer Schriftsteller

 Mariano de Escalada (1796–1841), argentinischer Militär
 Mariano José de Escalada (1799–1870), Erzbischof von Buenos Aires

Escalada ist der Name folgender Orte:
 Escalada (Buenos Aires) in Argentinien
 Escalada (Burgos) in Spanien